Ставицкий, Юрий:
 Ставицкий, Юрий Иванович (род. 1953) — подполковник Вооружённых сил Российской Федерации, Герой Российской Федерации.
 Ставицкий, Юрий Михайлович (род. 1961) — начальник инженерных войск Вооружённых Сил Российской Федерации, генерал-лейтенант.